Пибоди има више значења:
 Пибоди (Масачусетс)
 Пибоди (Канзас)
 Пибоди (пушка)